Mieczysław Pietruski (1848-1905) – kontradmirał 
 Oktaw Pietruski (1820-1894) – prawnik, polityk
 Ryszard Pietruski (1922-1996) – aktor teatralny i filmowy
 Stanisław Pietruski (1893-1971) – lotnik wojskowy 
 Stanisław Konstanty Pietruski (1811-1874) – zoolog, botanik